Czesław Nowak (ur. 1938) – polski polityk
 Czesław Nowak (ur. 1944) – polski żużlowiec